Хайбер:

 Хайберский проход — проход в горном хребте Сафедкох, расположен рядом с границей между Афганистаном и Пакистаном.
 Хайбер-Пахтунхва — провинция в Пакистане.
 Хайбер — агентство в Пакистане.